Susan B. Anthony (suffragette) - een Amerikaans suffragette en burgerrechtenactiviste
Gretchen Morgan - een personage uit de serie Prison Break, die de schuilnaam "Susan B. Anthony" gebruikt